Lye Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Lye Creek (Indiana), Fluss im Montgomery County, Bundesstaat Indiana  
 Lye Creek (Nevada), Fluss im Humboldt County, Bundesstaat Nevada  
 Lye Creek (Ohio), Fluss im Hancock County, Bundesstaat Ohio  
 Lye Creek (Texas), Fluss im Shelby County, Bundesstaat Texas